Сен-Іле́р-ле-Льєррю́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 160 км на південний захід від Парижа, 185 км на північний схід від Нанта, 28 км на схід від Ле-Мана.

Історія 

1 січня 2016 року Сен-Ілер-ле-Льєррю і Тюффе було об'єднано в новий муніципалітет Тюффе-Валь-де-ла-Шеронн.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 54 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 148,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Ілер-ле-Льєррю на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сарта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сарта